Arbutus kan syfta på:

 Arbutus (växter) –  ett växtsläkte i familjen ljungväxter

Geografi
 Arbutus, Maryland – ett kommunfritt område i Baltimore County
 Arbutus Lake – flera sjöar